DNE steht für:
 Direcção Nacional de Estatística, Vorgänger des Institutu Nasionál Estatístika Timor-Leste, Behörde für Statistik von Osttimor
 Bahnhof Neustadt (Sachs) (DS100-Code)

dne steht für:
 Ndendeule (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Tansania

DNe steht für:
 DNe (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

Abkürzung